Valserine peut désigner :
 la rivière de la Valserine. Celle-ci donne son nom :
 à la vallée de la Valserine ;
 à la ville de Bellegarde-sur-Valserine ;
 au viaduc de la Valserine situé à Bellegarde-sur-Valserine.